Nome di due diverse battaglie occorse a Tatarahama, in Giappone:

Battaglia di Tatarahama (1336)
Battaglia di Tatarahama (1569)